Мечеклювые древолазы () — род птиц из семейства древолазовых.

Длина от 20 до 26 см (за исключением X. fuscus, от 17 до 18 см), встречаются в основном в низменных влажных лесах; некоторые (особенно X. triangularis и X. erythropygius) встречаются больше в горах. Клювы слегка изогнуты.

Список видов 
 Красивый мечеклювый древолаз Xiphorhynchus elegans (Pelzeln, 1868)
 Пятнистый мечеклювый древолаз Xiphorhynchus erythropygius (P.L.Sclater, 1859)
 Смеющийся мечеклювый древолаз Xiphorhynchus flavigaster Swainson, 1827
 Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818)
 Желтогорлый мечеклювый древолаз Xiphorhynchus guttatus  
 Пёстрый мечеклювый древолаз Xiphorhynchus lachrymosus (Lawrence, 1862)
 Полосатый мечеклювый древолаз Xiphorhynchus obsoletus (Lichtenstein, 1820)
 Глазчатый мечеклювый древолаз Xiphorhynchus ocellatus (Spix, 1824)
 Рыжегорлый мечеклювый древолаз Xiphorhynchus pardalotus (Vieillot, 1818)
 Амазонский мечеклювый древолаз Xiphorhynchus spixii (Lesson, 1830)
 Xiphorhynchus susurrans (Jardine, 1847)
 Оливковоспинный мечеклювый древолаз Xiphorhynchus triangularis (Lafresnaye, 1842)

Примечания 

Древолазовые
Роды птиц